Wójcin (gromada w powiecie mogileńskim)
 Wójcin (gromada w powiecie opoczyńskim)
 Wójcin (gromada w powiecie wieruszowskim) (wieluński/wieruszowski)